Mandula (növényfaj)
 Mandula (anatómia)
 Mandula (keresztnév)